Florentine har flere betydninger:

 Florentine (pigenavn) – et dansk pigenavn
 Florentine (gastronomi) – en gastronomisk betegnelse for "med spinat"
 Florentine (model) – dansk nøgenmodel malet af blandt andre Eckersberg.

Se også
 Firenze – indbyggerne kan kaldes florentinere